Zettmeisel ist der Ortsname von

 Zettmeisel (Harsdorf), Ortsteil der Gemeinde Harsdorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Zettmeisel (Ködnitz), Ortsteil der Gemeinde Ködnitz, Landkreis Kulmbach, Bayern